Le mot Fage peut désigner :

Patronyme 

 Jean Fage (1905-1991), photographe français.
 Jean-Marie Fage (né en 1925), peintre, lithographe et sculpteur français.
 John Donnelly Fage (1921-2002), historien britannique connu pour ses travaux sur l’histoire africaine.
 Louis Fage (1883-1964), biologiste marin et arachnologiste français.
 Manon Fage (née en 1992), athlète française.
 Victor Amédée de La Fage (1750-1809), agitateur politique français.

Géographie et toponymie 
 Gouffre de la Fage, ou abîme de la Fage, cavité rocheuse de la Corrèze.
 Hautefage-la-Tour, commune du département de Lot-et-Garonne.
 La Fage-Montivernoux, commune du département de la Lozère.
 La Fage-Saint-Julien, commune du département de la Lozère.
 Rue de la Montagne-de-la-Fage, voie de Paris.
 Saint-Pierre-de-la-Fage, commune du département de l’Hérault.

Dénominations sociales 
 Fédération des associations générales étudiantes (FAGE) : association de défense des intérêts matériels et moraux des étudiants.